Мясново — см. Мясные.

Также:
 Мясново — посёлок в составе города Тула за Московским вокзалом.